Хренники — название населённых пунктов:

 Хренники — деревня в Людиновском районе Калужской области России.
 Хренники — село в Демидовском районе Ровенской области Украины.